Cardo manchado puede referirse a:
 El nombre común de la planta Scolymus maculatus;
 El nombre común de la planta Silybum marianum.